

Населені пункти та їхні частини
 Пшитули — гміна в Ломжинському повіті Підляського воєводства
 Пшитули — село в гміні Красносельц Маковського повіту Мазовецького воєводства
 Пшитули — село в гміні Пшитули Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Пшитули — село в гміні Олецько Олецького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Пшитули — село в гміні Позездже Венґожевського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Пшитули — село в гміні Елк Елцького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Пшитули — частина села Букова-Велика в гміні Савін Холмського повіту Люблінського воєводства
 Пшитули — частина села Збжезьниця в гміні Замбрув Замбровського повіту Підляського воєводства
 Пшитули — частина села Снядово в гміні Снядово Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Пшитули — осада в гміні Дзьвежути Щиценського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки